Миоры:
 Миоры — город.
 Миоры — железнодорожная станция.
  — футбольный клуб.